Sputnik může být:
 Sputnik 1 – sovětská družice z roku 1957, první umělá družice Země
 Program Sputnik – sovětský kosmický program prvních družic nazývaných Sputnik
 Sputnik (raketa) – nosná raketa pro vynášení prvních družic programu Sputnik odvozená z vojenské rakety  R-7
 Sputnik (komiks) – komiksová postava amerického vydavatelství Marvel
 Sputnik (agentura) – ruská propagandistická rozhlasová stanice a zpravodajský server
 Sputnik (časopis) – měsíčník normalizační doby (1971-1989), otiskoval výběr článků ze sovětských časopisů
 Sputnik – první česká beatová skupina, po zániku se její členové začali označovat Sputnici
 Sputnik V – běžný název ruské vakcíny proti onemocnění covid-19 Gam-KOVID-Vak
 Sputnik (virus), Sputnik 2 (virus), Sputnik 3 (virus) – virofágy druhu Mimivirus-dependent virus Sputnik
 podobné
 Zputnik – původní jméno současné české hudební skupiny